Torquemada může znamenat:
 Torquemada (Španělsko) – obec ve Španělsku
 Tomás de Torquemada – první španělský velký inkvizitor 
 Torquemada (Hugo) – divadelní hra francouzského romantického spisovatele Victora Huga.